Катастрофа Як-40 под Семипалатинском — авиационная катастрофа, произошедшая 28 февраля 1973 года близ города Семипалатинска Казахской ССР (СССР) с самолётом Як-40 авиакомпании Аэрофлот, в результате чего погибли 32 человека.

Самолёт 
Як-40 с бортовым номером CCCP-87602 (заводской — 9120118, серийный — 18-01) был выпущен Саратовским авиазаводом 29 апреля 1971 года. Передан Главному управлению гражданского воздушного флота 13 мая и поступил в Семипалатинский авиаотряд Казахского управления гражданской авиации. На момент катастрофы авиалайнер имел 1798 часов налёта и 1814 посадок.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс Х-167 из Семипалатинска в Караганду. Пилотировал его экипаж из 256 лётного отряда, состоящий из командира , второго пилота  и бортмеханика . Всего на борту находились 29 пассажиров: 27 взрослых и 2 ребёнка. В Семипалатинске в это время небо было затянуто облаками и шёл снег, видимость составляла 5 километров и дул северо-западный ветер (азимут 290°) со скоростью 5 м/с.

В 18:58 по местному времени, то есть спустя минуту после заката, Як-40 взлетел с ВПП 13/31. Но поднявшись до высоты 100 метров, самолёт начал быстро снижаться и в 18:59 в 1457 метрах от торца полосы в 53 метрах левее её оси плашмя ударился о заснеженное поле. От удара самолёт подскочил вверх, но пролетев 50 метров снова врезался в землю и взорвался. Площадь разброса обломков имела размеры 220 на 53 метра. Все 32 человека на борту самолёта погибли.

Среди пассажиров находилась женская баскетбольная команда Кзыл-Ординской области — 11 игроков, тренер и судья.

Расследование 
По показаниям диспетчера, когда самолёт поднялся до высоты 70—80 метров, то появилась большая вспышка пламени. Очевидцы на земле утверждали, что от самолёта падали какие-то огоньки. При этом экипаж на связь в этот момент не выходил. Было также обнаружено отверстие в стекле фонаря со стороны левого пилота, в связи с чем рассматривалась версия поражения самолёта с земли. Однако экспертиза показала, что это отверстие не являлось огнестрельным и образовалось не от пули или артиллерийского снаряда, а при разрушении Як-40 от удара об землю. В кабине пилотов не было обнаружено никаких следов взрывчатых веществ. Вообще по заключению технической группы взрыва или пожара на борту самолёта в полёте не было.

Признаков отказов материальной части в полёте, которые бы однозначно привели к катастрофе, комиссия не обнаружила. Основной зацепкой стало только отклонение стабилизатора на +1—+1,2°, то есть на пикирование.

Причины катастрофы 
Так как объективные данные о режимах и траектории полёта Як-40 с момента взлёта и до его падения отсутствовали, то комиссия не смогла найти истинную причину катастрофы. Есть лишь два основных варианта:
 На наиболее сложном участке набора высоты, когда убирались шасси, закрылки, фары и так далее, то есть был дефицит времени, стабилизатор самопроизвольно отклонился на пикирование, при этом экипаж из-за высокой занятости не смог сразу распознать появившийся дефект и своевременно исправить возникший момент.
 Нарушение психофизических функций летчиков, повлекшее за собой существенные отклонения от нормального процесса пилотирования.

См. также 
 Катастрофа Ан-24 под Щецином — произошла в тот же день

Примечания 

События 28 февраля
Февраль 1973 года
Семей
Авиационные происшествия в Казахстане 1973 года
Авиационные происшествия с Як-40
Авиационные происшествия Казахского УГА
Авиационные происшествия в Восточно-Казахстанской области
Авиационные происшествия со спортивными командами
Авиационные происшествия с неустановленными причинами